La route nationale 2 () est une route nationale estonienne reliant Tallinn à la frontière russe, en passant par Tartu. Elle mesure .

Tracé 
 Comté de Harju
 Tallinn
 Peetri
 Assaku
 Lehmja
 Jüri
 Patika
 Vaida
 Aruvalla
 Saula
 Kuivajõe
 Vardja
 Paunküla
 Ardu
 Comté de Järva
 Anna
 Mäo
 Koigi
 Käsukonna
 Imavere
 Comté de Jõgeva
 Adavere
 Kalme
 Põltsamaa
 Võhmanõmme
 Neanurme
 Puurmani
 Comté de Tartu
 Siniküla
 Laeva
 Kärevere
 Kandiküla
 Tartu
 Soinaste
 Ülenurme
 Reola
 Kambja
 Comté de Põlva
 Maaritsa
 Saverna
 Kanepi
 Comté de Võru
 
 Võru
 Verijärve
 
 Vastseliina
 
  Russie

Notes et références

Voir aussi 
 Route européenne 77
 Route européenne 263
 Liste des routes nationales de l'Estonie

02